Martín Zúñiga peut désigner :
 Martín Zúñiga, footballeur mexicain (gardien de but) né en 1970;
 Martín Zúñiga, footballeur mexicain (attaquant) né en 1993.